Кожеберге́нов — фамилия. Известные носители:
 Кожебергенов, Алиаскар (1917—1941) — стрелок 1075-го стрелкового полка, Герой Советского Союэа.
 Кожебергенов, Даниил Александрович (Кожубергенов, Кужебергенов, Кожабергенов; 1917—1976) — красноармеец, входивший в первые списки 28 героев-панфиловцев.